Stagione 2009-2010 delle squadre di rugby a 15
Stagioni dell'Amatori Rugby Milano